Thunderbolt – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Chatham
 Thunderbolt – polski zespół muzyczny
 Thunderbolt – album grupy Saxon
 P-47 Thunderbolt – samolot USAF
 A-10 Thunderbolt II – amerykański samolot wsparcia, znany także jako „Warthog”
 Saab 37 Viggen – znany także jako Thunderbolt
 Thunderbolt – złącze komputerowe
 Federal Signal Thunderbolt – amerykańska syrena ostrzegawcza

de:Donnerkeil